Franciaország
Suzanne, település Ardennes megyében
Suzanne, település Somme megyében

Egyéb;
Suzanne (Leonard Cohen-dal)
Suzanne (X-akták)